Burg pode referir-se a:

 Burg (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Burg (Argóvia)

Desambiguações de topônimos